Horsa kan syfta på:

 Airspeed Horsa – ett brittiskt lastglidflygplan som användes under andra världskriget
 Horsa – en av två hövdingar som grundade det första germanska riket i England, se Hengist
 Horsa Nunataks – nunataker i Antarktis